

Sigle 
 TVR – Televiziunea Română

Aziende 
 TVR  – casa automobilistica britannica

Codici 
 TVR – codice vettore ICAO di Tavrey Airlines